Hualong kan syfta på:

 Hualong, Haidong
 Hualong, Puyang
 Hualong (köping i Kina, Shandong)
 Hualong (socken i Kina, Sichuan)
 Hualong (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,05, long 113,45)

WP:Projekt Kina